Kazimierz Nowak (ur. 1889) − kupiec, porucznik intendent rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937) i Krzyżem Walecznych
 Kazimierz Nowak (ur. 1896) − rolnik, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Kazimierz Nowak (1897–1937) − podróżnik
 Kazimierz Nowak (ur. 1898) − kapral rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Kazimierz Nowak (ur. 1910) – major nawigator Polskich Sił Powietrznych, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Kazimierz Nowak ps. Andrzej (ur. 1910) − porucznik Armii Krajowej w Zgrupowaniu „Żmija”, uczestnik powstania warszawskiego
 Kazimierz Nowak (1915−1994) − prawnik, konstytucjonalista, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 Kazimierz Andrzej Nowak (ur. 1932) − duchowny katolicki, pallotyn
 Kazimierz Nowak (ur. 1943) – działacz partyjny, wicewojewoda bialskopodlaski, I sekretarz KW PZPR w Białej Podlaskiej
 Kazimierz Nowak (1952–1998) − polityk, poseł I, II i III kadencji z ramienia SLD
 Kazimierz Nowak – poeta i aktor

Przypisy